Низами:

Персоналии
 Низами Гянджеви (ок. 1141—1209) — классик персидской поэзии.
 Низами Арузи Самарканди (XI—XII век) — персидский поэт и писатель.
  (XV век) — караманидский поэт. 
 Низами, Мотиур Рахман (1943—2016) — бангладешский политик, один из лидеров Джамаат-и ислами Бангладеш.
Топонимы
 Низами — село в Геранбойском районе Аезрбайджана
 Низами — село в области Арарат Армении
 Улица Низами — улица в Баку
 Улица Низами — улица в Чебоксарах
 Переулок Низами — переулок в Чебоксарах
 Низами Гянджеви — станция Бакинского метрополитена
Произведения искусства
 Низами — художественный фильм.
 Низами — опера азербайджанского композитора Афрасияба Бадалбейли.
 Низами — симфония Фикрета Амирова для струнного оркестра.
Другое
 Низами — кинотеатр в Баку.